Перелаз:
 Перелаз — специально устроенное место в ограде, преодолимое для человека, но являющееся преградой для скота и домашней птицы.

Населённые пункты России 
 Перелаз — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Перелаз — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Перелаз — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Перелаз — деревня в Пеновском районе Тверской области.